MUC puede referirse a:

 Multi-User Chat.
 Dólar MUC, divisa peruana.
 El Aeropuerto de Múnich en su código IATA.

Siglas